

Patronyme 

Paul Naudon (1915-2001), historien et franc-maçon français ;
Cédric Naudon (1972- ), homme d'affaires français.